Пчелое́д:
 Пчелоед — другое название осоеда, птицы семейства семейства ястребиных, питающейся осами и пчёлами.
 Пчелоед — другое название пчелиного волка, насекомого семейства песочных ос, охотящегося на пчёл.
 Щурки или Пчелоеды () — род птиц из семейства щурковых.